George Irving peut nommer :
 George Irving (1874-1961), acteur et réalisateur américain, né George Henry Irving, parfois crédité George H. Irving ou George S. Irving (en raison d'une confusion avec le suivant) ;
 George S. Irving (1922-2016), acteur américain, parfois crédité George Irving ;
 George Irving (né en 1954), acteur britannique.